Tobogan lahko pomeni:
 lahke nizke sani severnoameriških indijancev,
 tobogan - napravo za zabavo v vodnih parkih in otroških igriščih,
 Veseli tobogan - slovenska radijska oddaja.

Športni rekviziti